Hiatellidae är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Hiatellidae i överfamiljen Hiatelloidea, ordningen Myoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hiatellidae 18 arter.

Hiatellidae är enda familjen i överfamiljen Hiatelloidea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Hiatellidae